

Patronyme
 Pierre Küchly (1836-1908), homme politique lorrain.
 Balthazar et Jean-Ulrich Küchly, potiers de terre et fabricants de poêles à Vevey au